Övningshandgranat är avsedd för att träna in hanteringar av en skarp handgranat samt träna kast av handgranat. Kännetecken för en övningshandgranat är att den är helt eller delvis blå.

Olika svenska modeller av övningshandgranater:
 Övningshandgranat m/39 C - Liknar spränghandgranat m/39
 Övningshandgranat m/45 - Liknar spränghandgranat m/45
 Övninghandgranat 7 - Liknar spränghandgranat m/56
 Övninghandgranat 90 - Liknar spränghandgranat m/90
 Övninghandgranat 96 - Liknar spränghandgranat m/96
 Övninghandgranat 2000 - Liknar spränghandgranat m/2000

Granater